47-й корпусной артиллерийский полк — часть РККА Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Сформирован в 1933 году в составе 10-го стрелкового корпуса.

Принимал участие в Зимней войне.

В действующей армии во время ВОВ с 22 июня 1941 года по 24 марта 1942 года.

Полк на с 22 июня 1941 года находился в составе 10-го стрелкового корпуса, имел в своём составе два дивизиона 152-мм пушек-гаубиц МЛ-20 и одного дивизиона 122-мм пушек. 

18 июня 1941 полк находился в лагерях в районе станции Лилайсте в 35 км от г. Рига. Получив приказ на выдвижение в район сосредоточения грузится в эшелоны (4 эшелона) и с 20.06 выгружается на ст. Тельшай. Последний эшелон ( разведдивизион, штабная батарея, тылы полка) прибывает на ст. Тельшай уже после начала боевых действий, в район расположения полка эти части прибыли только в 20-00 22.06.41г.

К исходу 21 июня 1941 года полк занял огневые позиции  вторым  дивизионом (122-мм пушки) в 12 км восточнее Кретинга, назначен в группу поддержки пехоты 62 сп 10 стрелковой дивизии. К началу боевых действий 1-й и 3-й дивизионы (152-мм пушки-гаубицы МЛ-20) заняли огневые позиции в 2-х км западнее м. Ретавас, назначены в группу поддержки пехоты 204 сп 10 сд. 

В начале войны в основном использовался для непосредственной поддержки пехоты. Два из дивизионов (1-й и 2-й) полка отходили вместе с 10-й стрелковой дивизии; 3-й дивизион вёл боевые действия с остатками 90-й стрелковой дивизии. К концу июня 1941 года полк отступил в Ригу и ведёт бои за город. Так, по некоторым сведениям, силами именно этого полка 1 июля 1941 года при отходе был разрушен мост через Даугаву.

Очевидно, что далее один из дивизионов полка продолжал действовать с 10-й стрелковой дивизией, отходя к Таллину, где, вероятно и был уничтожен, а два дивизиона действовали в полосе 11-го стрелкового корпуса.

С 7 августа 1941 года, вместе с остатками 11-го стрелкового корпуса, отходит из Эстонии на Нарву и далее.

Из доклада начальника артиллерии 8-й армии начальнику Генерального Штаба Красной Армии и начальнику артиллерии Северного фронта от 26 августа 1941 г. о боевой деятельности артиллерии армии за период с 22 июня по 20 августа 1941 г.

«Особую стойкость и огневую выучку показал 47-й корпусной артиллерийский полк (командир полка подполковник Каштанов). Корпусные полки при отходе пехоты часто оставались одни и с честью выходили из единоборства с пехотой противника, выводя орудия, батареи поэшелонно в расположение своих войск».

С 22 июня 1941 года по 20 августа 1941 года полк подавил 13 батарей противника, нанеся материальный ущерб.

В августе-сентябре 1941 года отступает с боями через Нарву, достиг Ораниенбаума, где в течение первой половины сентября 1941 года ведёт бои.

С 19 сентября 1941 года снимается с Ораниенбаумского плацдарма и силами КБФ переброшен в Ленинград. В конце сентября 1941 года на южных подступах к Ленинграду вошёл в состав 42-й армии, поддерживал советские войска в их частных наступательных операциях и вёл контрбатарейную стрельбу (полк обслуживал 789-й отдельный разведывательный артиллерийский дивизион).

Из книги В. А. Соколова «Пулковский рубеж»:

«Особенно отличились в этот день (23 сентября 1941) артиллеристы 47-го корпусного артполка, устроившие в полном смысле слова кладбище автомашин с пехотой противника на перекрёстке шоссейных дорог в районе Финского Койрово».

Зимой 1942 года базировался в Токсово.

24.03.1942 преобразован в 14-й гвардейский артиллерийский полк, став таким образом одной из первых двух частей и соединений РККА (не только артиллерийских) на Ленинградском фронте, получивших гвардейское звание.

Подчинение

Командиры 

 подполковник Каштанов
 майор Н. П. Витте

Другие части ствольной полевой артиллерии с тем же номером 
 47-й гаубичный артиллерийский полк 47-й танковой дивизии
 47-й пушечный артиллерийский полк 9-й артиллерийской дивизии
 47-й запасный артиллерийский полк 36-й запасной стрелковой дивизии (бригады)
 47-й гвардейский артиллерийский полк 21-й гвардейской стрелковой дивизии

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных составов входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Корпусные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне